Baldwin (comtat de Chemung)
 Baldwin (comtat de Nassau)